Ferlitsch ist der Familienname folgender Personen: